Die British Open Squash Championships 2002 fanden vom 10. bis 15. April 2002 in London und Manchester im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar dotiert. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 35. Es war mit 36.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger bei den Herren war David Palmer, der in diesem Jahr im Achtelfinale Alex Gough in vier Sätzen unterlag. Im Finale besiegte der topgesetzte Peter Nicol seinen an Position sechs gesetzten Kontrahenten John White in 46 Minuten mit 15:9, 15:8 und 15:8. Der topgesetzten Sarah Fitz-Gerald gelang bei den Damen die Titelverteidigung. Sie zog ohne Satzverlust ins Finale ein, wo sie Tania Bailey mit 9:3, 9:0 und 9:0 besiegte.
 
Die Teilnehmerfelder bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils besten 16 Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben. Die Qualifikation, die erste Runde sowie das Achtelfinale wurden in London ausgetragen, ab dem Viertelfinale wurde in Manchester gespielt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2001/02
WSA World Tour 2001/02
2002
Squashturnier in London
Squashturnier in Manchester